Armering kan avse:

 Armering (material) – material för att förstärka ett annat material
 Armeringsstål – stänger av kolstål för armering (förstärkning) av betong
 Spännarmering – betongen spänns så den blir tryckt innan den belastas
 Armerade plaster – samverkan mellan en plastmassa och ett armeringsmaterial, se plastkomposit
 Armering (vapen) – förse någon med vapen
 Armera (vapen) – ett vapen är klart att användas